Rácz Pali (1822–1885) cigányprímás, dalszerző, népzenész
 Rácz Pál (1824–1900) római katolikus plébános, szentszéki ülnök
 Rácz Pali (1852–1926) cigányprímás
 Rácz Pál (1928–1986) diplomata, politikus